Селище міського типу:
 Межове — Донецька область, Донецький район
Села:
 Межове — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Межове — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Межове — Донецька область, Покровський район
 Межове — Київська область, Білоцерківський район
 Межове — Кіровоградська область, Новоукраїнський район